Рио Вијехо има више значења:

 Рио Вијехо (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Рио Вијехо, Мохонера (Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Вијехо (Сан Франсиско Исхуатан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Вијехо (Сантијаго Хамилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Вијехо (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Рио Вијехо (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Рио Вијехо (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Рио Вијехо, Ел Алма (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику